

Géographie 
 Aspern est un village autrichien (quartier de Vienne) où se déroula en partie la bataille d'Essling

Œuvres 
 Aspern est un film franco-portugais d'Eduardo de Gregorio, sorti en 1985.

Voir aussi 
 Groß Offenseth-Aspern